Хомичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хомичи — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Хомичи — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Хомичи — деревня в Озаричском поссовете Калинковичского района Гомельской области.
 Хомичи — деревня в Липовском сельсовете Калинковичского района Гомельской области.
 Хомичи — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Хомичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области.
 Хомичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Хомичи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.
 Хомичи — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Хомичи — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Хомичи — деревня в Быховском районе Могилёвской области.

Украина 
 Хомичи — село в Шацком районе Волынской области.